Dette er en liste over afsnit af Hammerslag, der vises på DR1.

Sæson 2005 
Vært: Peter Ingemann.

Sæson 2006 
Vært: Peter Ingemann.

Sæson 2007 
Vært: Peter Ingemann.

Sæson 2008 
Vært: Peter Ingemann.

Sæson 2009 
Vært: Peter Ingemann.

Sæson 2010 
Vært: Peter Ingemann.

Sæson 2011 
Vært: Peter Ingemann.

Sæson 2012 
Vært: Peter Ingemann.

Sæson 2013 
Vært: Peter Ingemann.

Sæson 2014 
Vært: Christian Degn.

Sæson 2015 
Vært: Christian Degn.

Sæson 2020 
Vært: Tina Müller.

Fra denne sæson ændres konceptet, så der ikke længere er samme udskifting af deltagere på hvert hold. Holdene skal nu kun gætte værdien på to boliger, så det passer med formatet på 30 minutter i stedet for 45 minutter.

Desuden præsenteres de bydende for en række forskellige parametre, som skal resultere i et bud, inden de ser boligen. Undervejs er der også en quiz, hvor der er mulighed for at vinde en ekstra forklaring, som måske kan hjælpe, når de skal give deres endelige bud.

Hammerslag